Nicolás de la Cruz puede referirse a:
 Nicolás de la Cruz Bahamonde, militar y escritor chileno,
 Nicolás de la Cruz Arcosa, futbolista uruguayo.